

Pessoas
Stephen Goldsboro

Localidades
Goldsboro (Carolina do Norte)
Goldsboro (Maryland)
Goldsboro (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos